Harmony (en inglés Armonía puede hacer referencia a los siguientes artículos: 

 Harmony Korine, director de cine, escritor y guionista estadounidense.
 Harmony Rose, actriz porno estadounidense.
 Harmony es un libro de Heinrich Schenker acerca de teoría musical.
 Harmony, álbum de la banda Never Shout Never lanzado en 2010.
 Harmony Kendall, personaje de las series de televisión Buffy the Vampire Slayer y Ángel.
 Harmony, un software
 Harmony, banda de heavy metal.
 Harmony, módulo de la Estación Espacial Internacional.
 Harmony, película japonesa animada de ciencia ficción dirigida por Michael Arias y Takashi Nakamura.

Geografía de  
 Harmony (California)
 Harmony (Florida)
 Harmony (Indiana)
 New Harmony (Indiana)
 Harmony (Minesota)  tabata
 Harmony (Nueva York)
 Harmony (Carolina del Norte)
 Harmony (Oklahoma)
 Harmony (Pensilvania)
 Harmony (Rhode Island)
 New Harmony (Utah)
 Harmony (Wisconsin)
 Municipio de Harmony , varios